«Почётный гражданин Гюмри» () — звание, учреждённое в 1964 году в Гюмри (тогда — Ленинакане) и присваиваемое Городским советом Гюмри за заслуги перед городом.

Список почётных граждан Гюмри 
Особенности

Примечания

Ссылки 
 

Награды, появившиеся в 1964 году
Гюмри

Награды Армении